Concejo de Gozón, municipio del Principado de Asturias, con 81,70 km² y 10.738 habitantes (censo del 2009).

Situación geográfica
Limita al Norte el Mar Cantábrico; al sur con los concejos de Carreño y Avilés; al este con la Ría de Avilés y al oeste con el concejo de Avilés.

Descripción 
Gozón presenta una geografía física representativa de la zona costera asturiana. Poca montaña y muchos kilómetros de costa que nos pueden explicar la idiosincrasia de sus habitantes. El cabo Peñas representa el punto más septentrional de Asturias. Apenas hay industria y el sector que predomina en la economía de Gozón es el de los servicios preincipalmente en el turismo. El sector primario, antaño dominador ha cedido su cetro aunque aún conserva su importancia. Pesca y ganadería son todavía dos sectores económicos que recuerdan el pasado del concejo.

Otras distancias de interés

La capital municipal, Luanco se encuentra a 14 km de Avilés, a 17 km de Gijón, a 117 km de Llanes, a 62 km de Mieres, a 115 km de Navia.
 • Parroquias (13)

Ambiedes, Bañugues, Bocines, Cardo, Heres, Laviana, Luanco, Manzaneda, Nembro, Podes, Verdicio, Viodo y Vioño.
 • Fiestas patronales

Santísimo Cristo del Socorro, 5 de febrero y Santiago Apóstol, 25 de julio

Para más información, ver la entrada «»Gozón«» Wikipedia.